Agria, Eger latin neve
 Agria 2007-től negyedévente megjelenő irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
hasonlóak
 Agria Park, Eger bevásárlóközpontja
 Agria Volán (Agria Volán Zrt.) Eger helyi, illetve Heves megye keleti felének helyközi-távolsági autóbusz-közlekedését ellátó közlekedési vállalat volt